Са́ми Ка́панен (; род. 14 июня 1973, , Финляндия) — профессиональный финский хоккеист, крайний нападающий, чемпион мира 1995 года. Капанен провёл 12 сезонов в НХЛ, где играл за «Хартфорд Уэйлерс», «Каролину Харрикейнз» и «Филадельфию Флайерз».

Биография 
В 18 лет Капанен дебютировал в клубе СМ-Лиги «КалПа» (Куопио). В тот год «КалПа» завоевала серебро чемпионата, что стало высшим достижением в истории клуба. В 2003 году Капанен стал владельцем «КалПы».

На драфте 1995 года Капанен был выбран в 4-м раунде под общим 87-м номером «Хартфорд Уэйлерс». В сезоне 1995-96 он провёл за североамериканский клуб 35 игр, забросив 5 шайб; он дебютировал в НХЛ только в декабре, так как получил тяжёлую травму в тренировочном лагере и какое-то время провёл в фарм-клубе в АХЛ. После переезда команды в Северную Каролину и смены названия на «Каролину Харрикейнз» Капанен провёл в ней ещё пять сезонов, лучшим из которых стал сезон 2001-02: хоккеист забросил 27 шайб и сделал 42 результативных передачи, а «Каролина» выиграла Восточную конференцию и дошла до финала Кубка Стэнли.

7 февраля 2003 года Капанен был обменян в «Филадельфию Флайерз». В составе «Филадельфии» он дошёл до финала Восточной конференции в 2004 году. По окончании сезона 2008 года Капанен по обоюдному согласию досрочно расторг контракт с клубом и вернулся в Финляндию, где стал выступать за «КалПу». Он завершил карьеру хоккеиста в 2010 году, но через год вернулся в спорт и продолжил играть в составе «КалПы». 13 марта 2014 года он сыграл свой последний матч.

В составе сборной Финляндии, где Капанен часто играл на позиции центрального нападающего, он завоевал первое в истории страны золото чемпионата мира 1995 года и две бронзовых олимпийских медали.

Награды 
 Бронзовый призёр Олимпиады, 1994 (сборная Финляндии)
 Бронзовый призёр Олимпиады, 1998 (сборная Финляндии)
 Серебряный призёр Олимпиады, 2006 (сборная Финляндии)

 Участник матча «Всех звёзд» НХЛ, 2000, 2002

Статистика

Клубная карьера

Карьера в сборной

Примечания

Ссылки 
 

Хоккеисты Финляндии
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные правые нападающие
Игроки ХК КалПа
Игроки ХК «Комета»
Игроки ХК ХИФК
Игроки «Хартфорд Уэйлерз»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1994 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Хартфорд Уэйлерс»